Об'єкти NGC
Об'єкти Колдуелла
Цефей (сузір'я)
Галактики